szpak – ptak z rodziny szpakowatych, najczęściej stosowane w odniesieniu do szpaka zwyczajnego (Sturnus vulgaris)
 LWD Szpak – polski samolot
 Michał Szpak – polski wokalista i autor tekstów

Zobacz też:

 Marceli Szpak dziwi się światu – serial animowany